Mêlée, een poprock-kwartet uit de Verenigde Staten

Computerspellen
 Godzilla: Destroy All Monsters Melee, een computerspel van Atari uit 2002
 Super Smash Bros. Melee, een computerspel van Nintendo uit 2002
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Melee, een computerspel van Konami uit 2005